Tohani se poate referi la:

 Tohani, localitate în județul Prahova, Muntenia, România
 Stânca Tohani, arie protejată (sit de importanță comunitară - SCI) situată în Muntenia, pe teritoriul județului Prahova
 Domeniile Tohani, companie producătoare de vinuri din România
 Tohani Vechi

Vezi și 
 Râul Tohănița, afluent al râului Turcu